Repatriierung (von spätlateinisch repatriare „ins Vaterland zurückkehren“) steht für:
 Zurückführung von Kriegs- oder Zivilgefangenen in die Heimat, siehe Repatrianten
 Wiederverleihung der ursprünglichen Staatsangehörigkeit nach Verlust, siehe Artikel 116 des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland
 die Rückholung von erkrankten oder verletzten Personen aus dem Ausland, siehe Rückholdienst

Siehe auch: